Branca ursina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Acanthus mollis.
 el nombre común de la planta '''''Heracleum sphondylium